Soulié ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Soulié (1898–1927), französischer Rugby-Union-Spieler
 Francesc Soulié (* 1978), andorranischer Skilangläufer
 Frédéric Soulié (1800–1847), französischer Bühnenschriftsteller, Dichter, Journalist und Kritiker
 George Soulié de Morant (* 1878 als George Soulié; † 1955), französischer Diplomat, Sinologe und Schriftsteller
 Guy Soulié (1920–2015), französischer Astronom
 Laure Soulié (* 1987), andorranisch-französische Biathletin

Soulié steht außerdem für:

 Le Soulié, eine französische Gemeinde im Département Hérault
 (13226) Soulié, Asteroid des Hauptgürtels